Chinesisches Meer war ein vor allem zur Zeit des Wilhelminismus benutzter Begriff. Das Meer liegt zwischen  Borneo, Hinterindien, den japanischen Kyūshū-Inseln, der malaiischen Halbinsel, Nordkorea, den philippinischen Inseln Luzon und Palawan, Südkorea und der Ost- sowie Südküste der Volksrepublik China.

Das Chinesische Meer fasst folgende, heute als eigenständig angesehene Randmeere des Pazifischen Ozeans zusammen:
 das Gelbe Meer (mit seinen nördlichen Ausläufern Golf von Bohai und Koreabucht),
 das Ostchinesische Meer und 
 das Südchinesische Meer.

Einzelnachweise 

Geographie (Asien)